Malta kan syfta på:

Malta (musikgrupp) – en svensk popduo
Air Malta – ett flygbolag från Malta

Geografi

Brasilien 

 Malta (kommun), Paraíba,

Malta 

 Malta, självständig stat, 
 Malta (ö),

USA 

 Malta, Ohio, Morgan County, 
 Malta (ort i USA, Illinois), DeKalb County, 
 Malta (ort i USA, Idaho), Cassia County, 
 Malta, Montana, countyhuvudort, Phillips County,

Österrike 

 Malta (kommun i Österrike), Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar